El nombre Ana Ibáñez puede referirse a:
 Ana Ibáñez Llorente (1981-), periodista española.
 Ana Lorena Ibáñez Carles (1986-), modelo panameña.